Miejscowości w USA:
 Pond Creek – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Pond Creek (ang. Pond Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene